EUDEM Escuela Europea de Desarrollo Empresarial es una escuela de negocios con sede en Santander (España), con delegaciones en Madrid, Lisboa y Oporto.

Historia 
Fue fundada en 1990. Implementada por la consultora, contó con el patrocinio del Banco Santander, el Grupo Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria), la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).

Programas de Estudios 
 Programa Executive I.B.A. (International Business Administration), dirigido a profesionales y directivos. Sedes de Santander y Madrid.
 Master en Dirección General de Empresas, dirigido a la formación de mandos superiores. Sedes de Lisboa y Oporto.

Profesorado 
 Pilar Gómez Acebo: conferenciante, escritora y profesora de escuelas de negocios española.

Referencias

Enlaces externos 
 EUDEM Business School - Sitio oficial 
 EUDEM Portugal - Sitio oficial

Escuelas de negocios de España